Mengjia bezeichnet:

 Mengjia (Faku) (孟家镇), Großgemeinde im Kreis Faku in der chinesischen Provinz Liaoning
 Mengjia (Mang) (勐戛镇), Großgemeinde der Stadt Mang in der chinesischen Provinz Yunnan
 Mengjia (Hulan) (孟家乡), Gemeinde im Stadtbezirk Hulan in der chinesischen Provinz Heilongjiang